Az alábbi táblázatok a fedett pályás atlétikai világbajnokságok női bajnokait ismertetik, versenyszámok szerinti csoportosításban. A férfi bajnokokról külön lista készült. Az első, 1985-ös versenyeket eredetileg még  IAAF Fedett pályás Játékoknak nevezték.

60 m-es, 200 m-es, 400 m-es és 800 m-es síkfutás

1500 m-es, 3000 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás, 4×400 m-es váltófutás

Magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás

Súlylökés, ötpróba, 3000 m-es gyaloglás

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Atlétika témájú listák
Fedett pályás atlétikai világbajnokságok